Bionicle steht für: 

 Lego Bionicle, Produktlinie von Lego (seit 2001), siehe Lego #Lego Bionicle
 Bionicle: The Game, Action-Adventure von Argonaut Games (2003)
 Bionicle Heroes, 3D-Third-Person-Shooter von Traveller’s Tales (2006)
 Lego Bionicle: Das Abenteuer beginnt, animierte Fernsehserie (2016)

Filme:
 Bionicle: Mask of Light, Film von Terry Shakespeare und David Molina (2003)
 Bionicle 2: Legends of Metru Nui, Film von Terry Shakespeare und David Molina (2004)
 Bionicle 3: Web of Shadows, Film von Terry Shakespeare und David Molina (2005)
 Bionicle: The Legend Reborn, Film von Mark Baldo (2009)